UF  —  abreviatura de Unidade da Federação, para referir-se às unidades federativas do Brasil
 Abreviatura para Universidade Federal
Universidade da Flórida
User Friendly
Universidade de Findlay
Union des Francophones

Desambiguações de siglas